Carlsbad 5000 — ежегодный 5-километровый шоссейный пробег, который проводится в городе Карлсбад, США. Проходит с 1986 года, обычно в апреле. Программа включает в себя забег на 5 километров для спортсменов-профессионалов, забег на 5 километров для бегунов-любителей и массовый забег для всех желающих. Трасса соответствует всем мировым стандартам ИААФ, то есть установленные здесь мировые или национальные рекорды являются официальными.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Международные соревнования по лёгкой атлетике в США
Карлсбад (Калифорния)
Международные спортивные соревнования в Калифорнии